FC Schötz is een Zwitserse voetbalvereniging uit Schötz in het Duitstalige kanton Luzern. De club is opgericht in 1927 en speelt op amateurniveau. De traditionele kleuren zijn oranje en zwart.

Geschiedenis
De club speelt sinds mensenheugenis in de amateurreeksen. In 1996 werd een hoogtepunt in de geschiedenis behaald, want het speelde in de kwartfinale tegen FC St. Gallen. Pas na penalty's werd er verloren van de profs. In de ronde ervoor schakelde het al FC Schaffhausen uit na verlengingen (2-0).

In hetzelfde jaar promoveerde FC Schötz voor het eerst naar het hoogste amateurniveau (toenmaals 1. Liga). In 2010/11 werd het kampioen van de 1. Liga, maar in de finalewedstrijden verloor het van ES FC Malley. Nog nooit was FC Schötz zo dicht bij het profvoetbal.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Schötz
Sport in Luzern (kanton)
Schötz